Antara ima više značenja.

 Fenofibrat, lek
 Antara (muzika)